

Patronyme 

 Georges Quilliard (1852-1924), homme politique français ;
 Émile Marin-Quilliard (v. 1881-1959), homme politique français ;
 Denis Quilliard (1957-2009), mieux connu sous son pseudonyme « Jacno », musicien, chanteur et producteur français.
Patronyme français